CCCF-mästerskapet 1951 spelades i Panama City, Panama under perioden 25 februari-4 mars 1951. Panama vann turneringen före Costa Rica och Nicaragua.

Panama kvalificerade för Panamerikanska mästerskapet 1952.

Gruppspel

Källor

Externa länkar
 CCCF-mästerskapet 1951 å RSSSF Archive

1951 i Panama
1951
Fotboll i Panama
Fotbollsåret 1951